National League 2020/21 steht für:

 National League (England) 2020/21 
 National League (Eishockey) 2020/21